Världsmästerskapet i handboll för herrar 1978 spelades i Danmark 26 januari–5 februari 1978. Västtyskland vann turneringen före Sovjetunionen och Östtyskland.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om nionde till tolfteplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 

1978 i Danmark
Internationella handbollstävlingar i Danmark
Handbollssäsongen 1977/1978
1978